Ein Peutinger-Gymnasium gibt es in 
 Augsburg, siehe Peutinger-Gymnasium (Augsburg)
 Ellwangen, siehe Peutinger-Gymnasium Ellwangen